De Scottish Cup 2016–17 was de 132ste editie van het meest prestigieuze voetbaltoernooi in Schotland, dat sinds 1874 wordt georganiseerd door de Scottish Football Association (SFA). Het toernooi begon op 13 augustus 2016 en eindigde op zaterdag 27 mei 2017 met de finale op Hampden Park in Glasgow, die onder leiding stond van scheidsrechter Robert Madden. Celtic won de beker voor de 37ste keer in het bestaan van de club. Het beslissende doelpunt kwam in de 92ste minuut op naam van Tom Rogić (2-1).

Schema

Zie ook
Scottish League Cup 2016/17
Schots voetbalkampioenschap 2016/17

Externe link
 Officiële Site

Scottish Cup
2017